

Persone 
 Christina Riegel (1965) – pattinatrice tedesca
 Christina Riegel (1971) – sciatrice austriaca